John McCormack – irlandzki tenor
 John McCormack – amerykański biskup katolicki
 John McCormack – amerykański polityk
 John McCormack – brytyjski bokser

 John McCormack (1925-1987) – amerykański skoczek do wody, olimpijczyk